La palabra apeo puede referirse a:

 Apeo: En arquitectura, cualquier elemento estructural vertical cuya base transmite fuerzas a otro situado a cierta distancia, de manera que entre ellos ha de interponerse un elemento horizontal, habitualmente un forjado.
 Libro de apeo: Documentos españoles de la Edad Moderna donde se detallaban las descripciones y bienes materiales de lugares específicos o titulares, como conventos.
 Apeo: En el ámbito jurídico es un documento que acredita el deslinde y demarcación.

Referencias